Rankin steht für:
 Rankin (Familienname), Familien- und Künstlername, zu Namensträgern siehe dort
 The Rankin Family, kanadische Musikgruppe

Rankin ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rankin (Arizona)
 Rankin (Illinois)
 Rankin (Henderson County, Kentucky)
 Rankin (Wayne County, Kentucky)
 Rankin (Michigan)
 Rankin (Mississippi)
 Rankin (North Carolina)
 Rankin (Oklahoma)
 Rankin (Pennsylvania)
 Rankin (Tennessee)
 Rankin (Ellis County, Texas)
 Rankin (Upton County, Texas)
 Rankin (Wisconsin), im Kewaunee County
 Rankin Cove (Tennessee)
 Rankin Mill (Idaho)
 Rankin County, Verwaltungseinheit in Mississippi

geografischer Objekte:
 Rankin-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika

Schiffe:
 HMAS Rankin (SSG 78), U-Boot der australischen Collins-Klasse
 USS Rankin, US-amerikanisches militärisches Transportschiff

Siehe auch:
 Rankine
 Ranking